Himno Nacional pode ser:
 Himno Nacional, hino nacional da República Dominicana;
 Himno Nacional, hino nacional do Uruguai.

Desambiguação